Suspects (RTL), een Nederlandse televisieserie
Suspects (Channel 5), een Britse televisieserie